Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Eärendur (król Arnoru)
 Eärendur (książę Andúnië)